Astronomija:
Messier 6, otvoreni skup u zviježđu Škorpion

Automobili

BMW M6, sportski automobil 

Vojska

M6 (puška), puška za samoobranu pilota pri sljetanju u neprijateljsko područje
M6 (bajoneta), Bajoneta za pušku M14
M6 Linebacker, protuavionsko obrambeno vozilo